Санта Ерминија има више значења:

 Санта Ерминија (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Ерминија (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Ерминија (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику